Szász András (1951–) író, újságíró, fotós
 Szász András (1994–) kézilabdázó